Барабас — український альтернативний рок-гурт з Житомира.

Гурт часто виступає спільно з поетом-слемером Артемом Полежакою. В складі гурту троє учасників.

Дискографія 
 «Весна, Любов, Полежака» (2011) спільно з Артемом Полежакою

Посилання 

Українські рок-гурти